Fenouillet (Alta Garona)
 Fenouillet (Pirenéus Orientais)